«Белая рабыня» — колумбийская теленовелла. Мировая премьера состоялась 26 января 2016 года на телеканале Caracol Televisión.

Сюжет 
Сериал о девушке из Колумбии по имени Виктория, которую в младенчестве спасли чернокожие рабы, сбежавшие от хозяев. Рабы её вырастили как свою дочь, после чего их поймали и снова взяли в рабство, а Виктория сбежала. Она возвращается из Испании в Колумбию, притворяясь маркизой, чтобы выйти замуж. Но на самом деле она вернулась для того, чтобы восстановить справедливость и освободить семью чернокожих рабов, что спасли её. 

Телесериалы Колумбии 2016 года
Теленовеллы Колумбии
Исторические телесериалы о XIX веке
Теленовеллы Caracol Televisión
Телесериалы на испанском языке
Фильмы о рабстве